Hohenholm ist

 ein Dorf in Estland, Kõrgessaare
 ein Gutshof in der Gemeinde Holtsee in Schleswig-Holstein